Jelsa peut se référer à :

Croatie 
 Jelsa (Croatie), une commune sur l’île de Hvar, en Croatie.

Norvège 
 Jelsa (Norvège), un village de la commune de Suldal, comté de Rogaland ;
 Jelsa (commune), une ancienne commune du comté de Rogaland, qui fait maintenant partie de la commune de Suldal ;
 Église de Jelsa, une église dans la commune de Suldal, comté de Rogaland.

Slovénie 
 Jelša (Lukovica), un village de la commune de Lukovica, en Slovénie centrale ;
 Jelša (Šmartno pri Litiji), un village de la commune de Šmartno pri Litiji, en Slovénie centrale.

Homonymie de toponyme